ханания ( — «милость Господня») — мужское имя еврейского происхождения.

Со временем имя трансформировалось и образовались ещё две формы: хананий и ханон. На Русь попало с христианством из Византии. Было популярным в крестьянской среде. От него произошли фамилии Ананьин и Ананьев.

Известные носители 
 Ананий Дьяков (1896—1939) — белорусский советский государственный деятель, педагог;
 Ананий Зайончковский (1903—1970) — выдающийся польский учёный, востоковед;
 Ананий Лякидэ (1855—1895) — русский педагог, писатель, популяризатор науки, переводчик с французского;
 Ананий Струков (1850—1922) — российский политический и государственный деятель;
 Анания Ширакаци (ок. 610 — ок. 685) — армянский географ, картограф, историк, астроном.

В христианстве 
 Анания (лжепророк) — противник Иеремии;
 епископ Анания Дамасский, апостол от 70 (4 января (70 ап.), 1 октября);
 Анания Вавилонский (VI век до н. э.) — мученик, отрок (17 декабря);
 Анания и Сапфира — персонажи Деяний святых апостолов;
 Анания, мученик (9 июня);
 Анания (22 января);
 Анания (Бойков), мученик (26 января (Новомуч.), 16 ноября);
 Анания, преподобный (21 марта);
 епископ Анания Ефесский, священномученик (1 декабря);
 Анания (Аристов), священномученик, иерей (26 января (Новомуч.), 2 ноября);
 Анания Новгородский, преподобный (17 июня);
 Анания Персиянин, мученик (1 декабря);
 Анания Селевкийский, священномученик, пресвитер (17 апреля);
 Анания Финикийский, священномученик, пресвитер (26 января).

Примечания

Ссылки 
 

Мужские имена
Библейские имена
Имена еврейского происхождения